Gravmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gravmyrtjärnarna, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Gravmyrtjärnarna, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn